Haus Stockum ist der Name folgender Objekte:

 Haus Stockum (Schöppingen) ein ehemaliges Herrenhaus in Schöppingen, Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen.
 Haus Stockum (Werne) ist die gemeinsame Bezeichnung für zwei ehemalige Burganlagen in Werne, Kreis Unna und in der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen.
 Haus Stockum (Willich), ein Herrenhaus bei Anrath (zwischen Clörath und Vennheide), einem Stadtteil von Willich im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen.

Siehe auch:
 Stockum